Дин Артур Хеллер (; , Кастро-Валли, Калифорния) — американский политик-республиканец, сенатор США от Невады (2011—2019)

Учился в Carson High School в Карсон-Сити. В 1985 году окончил Университет Южной Калифорнии, после чего работал биржевым брокером, а также брокером/трейдером на Тихоокеанской бирже с 1983 по 1988 гг. С 1988 по 1990 гг. — в офисе государственного казначея Невады.

С 1990 по 1994 гг. он входил в Ассамблею Невады, в 1995 по 2007 гг. был секретарем штата Невада. Член Палаты представителей США с 2007 по 2011 гг.

Женат, имеет четверых детей. Он является членом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Ссылки 
 Сенатор Дин Хеллер на официальном сайте Сената США
 Дин Хеллер на официальном сайте Конгресса США

Выпускники Университета Южной Калифорнии
Выпускники Школы бизнеса Университета Южной Калифорнии
Члены Палаты представителей от штата Невада
Сенаторы от штата Невада
Члены Республиканской партии США